Финал Кубка Англии 1990 года стал заключительным матчем 109-го розыгрыша Кубка Англии. В нём сыграли футбольные клубы «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас». Матч состоялся 12 мая 1990 года на стадионе «Уэмбли» и завершился с ничейным результатом 3:3. В переигровке, проведённой 17 мая на том же стадионе, «Юнайтед» победил соперника со счётом 1:0 благодаря голу защитника Ли Мартина.

Обзор первого матча

Отчёт о матче

Обзор переигровки 
На переигровку финала Алекс Фергюсон поставил в ворота «Манчестер Юнайтед» Леса Сили вместо Джима Лейтона, пропустившего в первом матче три мяча. После этого Лейтон не сыграл ни одного матча за «Юнайтед» и вскоре покинул клуб.

Лес Сили сделал в матче несколько хороших сейвов. Победный гол за «Юнайтед» на 59-й минуте забил защитник Ли Мартин.

Кубок Англии 1990 года стал первым трофеем Алекса Фергюсона в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Отчёт о переигровке

Путь к финалу

Ссылки 
 Отчёт о матче на сайте The Guardian 

1990
Кубок Англии 1990
Кубок Англии 1990
Футбол в Европе в 1990 году
События 12 мая
События 17 мая
Май 1990 года
Футбольные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1990 году
1990 год в Лондоне